Il toponimo Morong può riferirsi a diverse località delle Filippine:
Morong, municipalità della Provincia di Bataan
Morong, municipalità della Provincia di Rizal

Altro
Adam Morong (1993) – calciatore slovacco